

Lokalizacje w Polsce 
 Bogdanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Bogdanowo – przystanek kolejowy
 Bogdanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Lokalizacje na Białorusi (biał. Багданава – Bahdanawa, Bogdanowo) 
 Bohdanowo – wieś w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego
 Bohdanowo – wieś w rejonie czaśnickim obwodu witebskiego
 Bohdanowo – agromiasteczko w rejonie sieneńskim obwodu witebskiego
 Bohdanowo – wieś w rejonie sieneńskim obwodu witebskiego
 Bohdanowo – wieś w rejonie wilejskim obwodu mińskiego
 Bohdanowo – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego (sielsowiet Raków)
 Bohdanowo – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego (sielsowiet Wiszniew)

Lokalizacje w Bułgarii (bułg. Богданово – Bogdanowo) 
 Bogdanowo – wieś w gminie Sredec obwodu Burgas
 Bogdanowo – wieś w gminie Nowa Zagora obwodu Sliwen

Lokalizacje w Rosji (ros. Богданово – Bogdanowo) 
 Bogdanowo – wieś w rejonie arsieniewskim obwodu tulskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie bałtaczewskim Baszkortostanu
 Bogdanowo – wieś w rejonie bielowskim obwodu tulskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie chołmskim obwodu nowogrodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie daniłowskim obwodu jarosławskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie dmitrowskim obwodu moskiewskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie dzierżyńskim obwodu kałuskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie fierzikowskim obwodu kałuskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie gorkowskim obwodu omskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie griazowieckim obwodu wołogodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie iznoskowskim obwodu kałuskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie kadomskim obwodu riazańskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie kalazińskim obwodu twerskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie karagajskim Kraju Permskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie kuwszynowskim obwodu twerskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie łokniańskim obwodu pskowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie łuchskim obwodu iwanowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie mijakińskim Baszkortostanu
 Bogdanowo – wieś w rejonie mceńskim obwodu orłowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie newelskim obwodu pskowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie nielidowskim obwodu twerskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie nowogrodzkim obwodu nowogrodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie ostrowskim obwodu pskowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie oziorskim obwodu kaliningradzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie pierwomajskim obwodu jarosławskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie plesieckim obwodu archangielskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie podporoskim obwodu leningradzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie pskowskim obwodu pskowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie puszkinogorskim obwodu pskowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie ramońskim obwodu woroneskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie riazańskim obwodu riazańskiego
 Bogdanowo – osada w rejonie rosławskim obwodu smoleńskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie rosławskim obwodu smoleńskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie rżaksińskim obwodu tambowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie sokolskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie sosnowskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie starożyłowskim obwodu riazańskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie suworowskim obwodu tulskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie szackim obwodu riazańskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie szarkańskim Udmurcji
 Bogdanowo – wieś w rejonie sziełopugińskim Kraju Zabajkalskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie urieńskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie urżumskim obwodu kirowskiego
 Bogdanowo – wieś w rejonie wiaziemski obwodu smoleńskiego (osiedle wiejskie Kasnia)
 Bogdanowo – wieś w rejonie wiaziemski obwodu smoleńskiego (osiedle wiejskie Polanowo)
 Bogdanowo – wieś w rejonie wołokałamskim obwodu moskiewskiego

Lokalizacje na Ukrainie (ukr. Богданове – Bohdanowe, Bogdanowo) 
 Bohdanowe – wieś w rejonie barwinkowskim obwodu charkowskiego
 Bohdanowe – wieś w rejonie błahowiszczenskim obwodu kirowohradzkiego
 Bohdanowe – wieś w rejonie nowogrodzkim obwodu czernihowskiego
 Bohdanowe – część wsi Połoszky w rejonie głuchowskim obwodu sumskiego

Zobacz też 

 Bogdan
 Bogdanovac
 Bogdanovci
 Bogdanovec
 Bogdanovići
 Bogdanowa
 Bogdanowicz
 Bogdanówka
 Bogdanów
 Bohdan
 Bohdaniwka
 Bohdanovce
 Bohdanovice
 Bohdanowiczi
 Gmina Bogdanówka